Étauliers francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
2001–2020 Bernard Lavie Cambot

Demográfia

Látnivalók 
Neo-gótikus templom

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
A település honlapja
INSEE
Prefektúrák

Gironde megye települései